37-мм противотанковая пушка образца 1934 года (), также AC 37 — французская противотанковая пушка, разработанная фирмой «Ateliers de Puteaux» и применявшаяся французской армией во время Второй мировой войны.

Произведённые пушки в основном были установлены в фортах (ouvrages) линии Мажино в конце 1930-х годов. Часто их дополняли спаренные установки т. н. смешанного оружия (JM, Jumelage de mitrailleuses Reibel). Одним из способов установки было крепление к двухрельсовой подвесной тележке (см. иллюстрацию).

Характеристики 
 Калибр: 37 мм
 Количество и направление нарезов: 16, правое
 Длина ствола: 1,97 м
 Бронепробиваемость: 30—40 мм с 400 м
 Начальная скорость снаряда: 850 м/сек

См. также 
 47-мм противотанковая пушка SA Mle 1937
 25-мм противотанковая пушка образца 1934 года (SA-L)

Ссылки

Литература 
 Philippe Truttmann (ill. Frédéric Lisch), La Muraille de France ou la ligne Maginot : la fortification française de 1940, sa place dans l'évolution des systèmes fortifiés d'Europe occidentale de 1880 à 1945, Thionville, Éditions G. Klopp, 1988 (réimpr. 2009), 447 p. (ISBN 2-911992-61-X).
 Jean-Yves Mary, Alain Hohnadel, Jacques Sicard et François Vauviller (ill. Pierre-Albert Leroux), Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 1, Paris, éditions Histoire & collections, coll. « L'Encyclopédie de l'Armée française » (no 2), 2000 (réimpr. 2001 et 2005), 182 p. (ISBN 2-908182-88-2).
 Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 2 : Les formes techniques de la fortification Nord-Est, 2001, 222 p. (ISBN 2-908182-97-1).
 Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 3 : Le destin tragique de la ligne Maginot, 2003, 246 p. (ISBN 2-913903-88-6).
 Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 4 : la fortification alpine, 2009, 182 p. (ISBN 978-2-915239-46-1).
 Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 5 : Tous les ouvrages du Sud-Est, victoire dans les Alpes, la Corse, la ligne Mareth, la reconquête, le destin, 2009, 182 p. (ISBN 978-2-35250-127-5).

Артиллерия калибра 37 мм
Артиллерия Франции периода Второй мировой войны
Противотанковая артиллерия Франции